Ratchet & Clank – seria gier zręcznościowych wyprodukowanych przez Insomniac Games
 Ratchet & Clank – gra komputerowa z 2002
 Ratchet & Clank – gra komputerowa z 2016
 Ratchet & Clank – film animowany z 2016

Zobacz też 
 Ratchet & Clank: Into the Nexus